Roland Schwarz (ur. 1937) – niemiecki żeglarz, olimpijczyk
 Roland Schwarz (ur. 1996) – niemiecki zapaśnik